Antonio Messineo – gesuita e scrittore italiano
Emanuele Messineo – militare italiano
Francesco Messineo – magistrato italiano